Makarowa oder Makarova ist der Familienname folgender Personen:

 Antonina Makarowna Makarowa (1920–1978), sowjetische Kollaborateurin und Kriegsverbrecherin

 Inna Wladimirowna Makarowa (1926–2020), russische Schauspielerin

 Jelena Alexejewna Makarowa (* 1973), russische Tennisspielerin
 Julija Sergejewna Makarowa (* 1981), russische Biathletin
 Ljudmila Iossifowna Makarowa (1921–2014), russische Schauspielerin
 Natalja Romanowna Makarowa (* 1940), russische Tänzerin
 Nina Wladimirowna Makarowa (1908–1976), russische Komponistin
 Tamara Fjodorowna Makarowa (1907–1997), sowjetische Schauspielerin und Schauspiellehrerin
 Tatjana Iwanowna Makarowa (1930–2009), sowjetisch-russische Mediävistin
 Tatjana Petrowna Makarowa (1920–1944), sowjetische Pilotin
 Xenija Olegowna Makarowa (* 1992), russische Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Makarow